Arco (Italië), een gemeente in Trente
Arco (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Arco (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Groep Arco, een coöperatieve holding in België
Arco (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
arco (muziekterm), een muziekterm
Arco (voornaam), een jongensnaam
Arco (Renfe), een commerciële passagierstrein in Spanje
de eerste versie van de Testudo computer
Arco Publishing, een Amerikaanse uitgever
Arco (adel)